moszenki (roślina), truszczelina (Colutea) – rodzaj roślin należący do rodziny bobowatych.
 Moszenki (województwo lubelskie) – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Jastków.